Der Galopper des Jahres, in anderen Ländern meist Pferd des Jahres genannt, ist eine Auszeichnung für Rennpferde. 

Gekürt wird der jeweils beliebteste Galopper des vergangenen Jahres. In Deutschland wird der Titel seit 1957 verliehen. Sie war zunächst eine Journalistenwahl, die später durch den WDR-Sportjournalisten Addi Furler als erste TV-Publikumswahl überhaupt ins Fernsehen gebracht wurde. 

Initiator der Wahl war Oswald Heske, damals PR-Chef des Hauses Aral. Die Wahl wurde jedoch maßgeblich durch Addi Furler geprägt, der in Hochzeiten bis zu 1,4 Millionen Zuschriften zur Abstimmung vermerken konnte.

Liste der bisherigen Galopper des Jahres in Deutschland

Weblinks 
 galopper-des-jahres.com: Wahl zum Galopper des Jahres
 turf-times.de: Siegerliste Galopper des Jahres

Einzelnachweise 

Pferderennsport (Deutschland)
Auszeichnung im Pferdesport
Liste (Pferdesport)